Die Copa Bionaire 2012 war ein Tennisturnier für Damen in Cali. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 6. bis 12. Februar 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Cali